kisiel – rodzaj zestalanych na zimno potraw o konsystencji gęstego żelu
 osoby o nazwisku Kisiel:
 Adam Kisiel (1600–1653) – wojewoda bracławski
 Alina Kisiel (ur. 1956) – polska siatkarka
 Ayla Kisiel (ur. 1992) – polska lekkoatletka
 Edward Kisiel (1918–1993) – biskup rzymskokatolicki
 Helena Kisiel (1925–2015) – polska historyk, archiwistka, działaczka społeczna.
 Henryk Kisiel (1921–2000) – ekonomista, polityk
 Igor Kisiel (1910–1988) – polski inżynier, wykładowca akademicki
 Irina Kisiel (ur. 1988) – rosyjska i kazachska zapaśniczka
 Jan Kisiel (ur. 1951) – polski piłkarz, trener piłkarski
 Jarosław Kisiel (ur. 1964) – polski szermierz, szablista
 Józef Kisiel (1842–1921) – porucznik w powstaniu styczniowym
 Konstanty Kisiel (1894–1931) − rosyjski i polski wojskowy
 Krzysztof Kisiel (ujednoznacznienie)
 Leszek Kisiel (ur. 1967) – polski samorządowiec
 Marta Kisiel (ur. 1982) – polska pisarka fantasy,
 Michał Kisiel (XVIII w.) – rotmistrz Kawalerii Narodowej, konfederat barski, zesłaniec
 Mikołaj Kisiel (ok. 1605-1661) – podkomorzy dorpacki, podsędek witebski, pisarz ziemski witebski  pułkownik kozacki, zesłaniec
 Roman Kisiel (1916–1981) – dowódca oddziału partyzanckiego BCh
 inni: 
 „Kisiel” – pseudonim Stefana Kisielewskiego (1911-1991)